Saint-Bauzile – comune francese dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Bauzile – comune francese dell'Occitania